Чемпиона́т Литвы по футбо́лу 1939/40 го́да () — 19-й розыгрыш чемпионата Литвы по футболу. Турнир был прерван в связи с присоединением Литвы к СССР.

Осень

Весна

Группа «Каунас»

Группа «Жемайтия»

Ссылки 
 История чемпионатов Литвы по футболу на RSSSF

Футбол в Европе в 1939 году
Футбол в Европе в 1940 году
Спорт в Литве в 1939 году
1940 год в Литве
Чемпионат Литвы по футболу